Brama Twardowskiego – skała w Dolinie Wiercicy na Wyżynie Częstochowskiej
 Brama Twardowskiego – schronisko (schron jaskiniowy) w Bramie Twardowskiego